Пфи́стер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Пфистер, Альбрехт (ок. 1420 — ок. 1466) — один из первых немецких книгопечатников.
 Пфистер, Даниэль (род. 1986) — австрийский саночник, двукратный серебряный призёр европейского первенства.
 Пфистер, Джек (1878—1953) — американский бейсболист.
 Пфистер, Доналд (Donald H. Pfister; род. 1945) — британский ботаник.
 Пфистер, Мануэль (род. 1988) — австрийский саночник, дважды серебряный призёр молодёжного чемпионата мира.
 Пфистер, Марк (род. 1989) — швейцарский кёрлингист.
 Пфистер, Энрико (род. 1991) — швейцарский кёрлингист.
 Пфистер, Отто (род. 1937) — немецкий футболист, игравший на позиции нападающего, тренер.
 Пфистер, Уолли (род. 1961) — американский кинооператор, известный по работам в фильмах Кристофера Нолана.
 Пфистер, Оскар (1873—1956) —  швейцарский лютеранский пастор, педагог и психоаналитик.
 Пфистер, Фил (род. 1971) — американский стронгмен, сильнейший человек мира 2006 года. 
 Пфистер, Ян (1573—1648) — скульптор немецкой школы, работал во Вроцлаве, Львове и Бережанах.